Srono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Srono, distrikt, Jawa Timur, 
 Srono (ort i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar